

Geografia 
Pichl ("collina" in tedesco superiore) è il nome di diverse località.

Persone 
 Václav Pichl (1741-1805) – compositore e violinista ceco
 Alois Pichl (1782-1856) – architetto austriaco
 Eduard Pichl (1872-1955) – alpinista austriaco
 Berta Pichl (1890-1966) – politica austriaca
 Josef Pichl (1914-1996) – giurista tedesco
 Bernhard Pichl (1966) – musicista tedesco
 Thomas Pichl (1982) – tennista austriaco

Austria 
 Pichl – frazione di Bad Mitterndorf, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Pichl – frazione di Sankt Margarethen bei Knittelfeld, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Pichl bei Wels – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Pichl-Kainisch – ex comune ora aggregato a Bad Mitterndorf, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Pichl-Preunegg – ex comune ora aggregato a Schladming, città nel distretto di Liezen (Stiria)

Germania 
 Pichl – ex comune ora frazione di Aindling, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Pichl – ex comune ora frazione di Manching, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)